В одиночному розряді тенісного турніру Orange Warsaw Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Галу Леон Гарсію 7-6(4), 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Анке Губер (переможниця)
  Барбара Шетт (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (чвертьфінал)

 Гала Леон Гарсія (фінал)
 Деніса Хладкова (1-ше коло)
 Оса Свенссон (2-ге коло)
 Анастасія Мискіна (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

2000